Бойко — слов'янське дохристиянське чоловіче ім'я.

Бойко — представник етнографічної групи українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат («Бойківщина»).

Бо́йко — українське прізвище. Станом на 2013 рік займає 5 місце за поширенням в Україні та 1 в деяких районах Галичини, Чернігівщини, Вінниччині, Сумщини, та Миколаївщини.

А 
 Бойко Алла Микитівна (1939) — доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПНУ, заслужений діяч науки і техніки України
 Бойко Анатолій Васильович (1960—2010) — доктор історичних наук
 Бойко Анатолій Володимирович (1939) — фахівець у галузі турбінобудування, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Бойко Анатолій В'ячеславович (1934—2022) — співак, заслужений артист УРСР (1972)
 Бойко Анатолій Григорович (1947) — тренер (легка атлетика), заслужений тренер України (1996)
 Бойко Анатолій Іванович (співак) (1945—2021) — співак, народний артист УРСР
 Бойко Анатолій Іванович (учений) (1946) — фахівець у галузі механізації сільськогосподарського виробництва, доктор технічних наук (1992), професор
 Бойко Анатолій Іванович (футболіст) (*1947) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Бойко Анатолій Леонідович (1938—2020) — український вірусолог, еколог, біотехнолог, доктор біологічних наук, професор
 Бойко Андрій Васильович (1954) — матеріалознавець, доктор технічних наук
 Бойко Андрій Миколайович (* 1971) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Андрій Юрійович (1998—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Аркадій Єльсеварович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Б 
 Бойко Богдан Євгенович ( 1962) — настоятель Свято-Михайлівського собору в Житомирі, кавалер орденів «За заслуги» II та III ступенів
 Бойко Богдан Михайлович (1937 — 2000) — український прозаїк, публіцист
 Бойко Богдан Онуфрійович (1954) — директор ПП Аронія
 Бойко Богдан Федорович (1954) — голова «Народного руху України за єдність», народний депутат України 1-го скликання
 Бойко Богдана Вадимівна (1977) — поетеса
 Бойко Борис Михайлович (1950 — 2003) — український графік
 Бойко Борис Тимофійович (1930) — фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (1997).

В 
 Бойко Вадим Анатолійович (1947—2018) — український гобоїст, заслужений артист УРСР
 Бойко Вадим Григорович (1951 — 2005) — український драматург, поет, перекладач
 Бойко Вадим Леонідович (1962 — 1992) — український журналіст, політичний діяч, народний депутат України
 Бойко Вадим Якович (1926—2019) — український прозаїк
 Бойко Валентин Анатолійович (1979—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Валентина Василівна — артистка хору Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужена артистка України
 Бойко Валентина Володимирівна (1946) — українська співачка, актриса, народна артистка України
 Бойко Валерій Володимирович (1962) — лікар-хірург, доктор медичних наук, професор
 Бойко Василь Григорович — комісар партизанського загону Пилипа Стрільця
 Бойко Василь Романович (1907—1966) — Герой Радянського Союзу
 Бойко Василь Сидорович (1893—1938) — український вчений, літературознавець, громадсько-політичний діяч.
 Бойко Василь Степанович (1945—2020) — український вчений, доктор технічних наук, професор
 Бойко Василь Стефанович (1901—1941/1943) — перший (1928 рік) головний тренер київського Динамо
 Бойко Віктор Анатолійович (1974—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Віктор Валерійович ( 1991) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України, кавалер ордена За мужність III ступеня.
 Бойко Віктор Валерійович — український науковець, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.
 Бойко Віктор Вікторович (1949) — український фахівець у галузі геодинаміки вибуху, доктор технічних наук
 Бойко Віктор Іванович (1931) — вчений-агроном, доктор економічних наук, професор
 Бойко Віктор Миколайович (1970—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Віктор Степанович (1946) — поет, заслужений працівник культури України
 Бойко Віктор Олексійович (1961) — український політик
 Бойко Віктор Трофимович (1924— ?) — підпільник ОУН, воїн дивізії СС «Галичина»
 Бойко Віталій Васильович (1973 — 2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Віталій Федорович (1937—2020) — український юрист, Голова Верховного Суду України
 Бойко Володимир Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Бойко Володимир Васильович (1994—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Владислав Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Владислав Федорович (1939) — поет, Заслужений журналіст України
 Бойко Володимир Богданович (1985) — народний депутат України 7 скликання
 Бойко Володимир Григорович (1929—2009) — український вчений-фольклорист, літературознавець
 Бойко Володимир Григорович (1959) — ланковий механізованої ланки колгоспу «Праця» Менського району Чернігівської області, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання
 Бойко Володимир Єлисейович (1925—1987) — український скульптор
 Бойко Володимир Іванович (1928—2007) — народний артист України, почесний громадянин Прилук
 Бойко Володимир Миколайович (* 1968) — публіцист, педагог, громадський діяч, лауреат премії імені Джеймса Мейса, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 Бойко Володимир Петрович (1928—2002) — поліграфіст, лауреат Шевченківської премії 1983 року;
 Бойко Володимир Полікарпович (* 1953) — український економіст, літератор, краєзнавець.
 Бойко Володимир Семенович (1938—2015) — народний депутат України 4-го скликання, голова правління — генеральний директор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», Герой України
 Бойко Володимир Степанович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Бойко Галина Миколаївна (1966) — радянська і українська тренерка та педагог; Заслужений тренер України (2003).
 Бойко Ганна Олексіївна (1935) — українська поетеса, письменниця, блогерка
 Бойко Генріх Харитонович (1932) — інженер-технолог, лауреат Державної премії СРСР
 Бойко Георгій Юхимович (1933—2002) — гірничий інженер-геолог
 Бойко Григорій Євдокимович — Герой СРСР
 Бойко Григорій Пилипович (1923 — 1978) — радянський письменник
 Бойко Григорій Пилипович — господарник, заслужений працівник сфери послуг України.

Д 
 Бойко Давид Васильович (1904—1984) — новатор сільськогосподарського виробництва, Двічі Герой Соціалістичної Праці
 Бойко Даррен (* 1964) — канадський хокеїст
 Бойко Денис Олександрович (1988) — український футболіст, воротар
 Бойко Дмитро Вікторович (1986) — український фехтувальник, призер чемпіонатів світу та Європи.
 Бойко Дмитро Романович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Бойко Іван Васильович (1950) — народний депутат України 1-го скликання
 Бойко Іван Григорович (1956) — народний депутат України 1-го скликання
 Бойко Іван Давидович (1899—1971) — український радянський історик, доктор історичних наук.
 Бойко Іван Дмитрович (1941—2014?) — перший секретар Тернопільського обкому КПУ на момент відновлення Незалежності України.
 Бойко Іван Захарович (1908—1970) — український бібліограф, письменник
 Бойко Іван Іванович (1892—1937) — український агроном, жертва сталінського терору.
 Бойко Іван Миколайович (1919—2016) — представник української громади Бразилії, відзначений медаллю «25 років незалежності України».
 Бойко Іван Никифорович (1910—1975) — двічі Герой Радянського Союзу, радянський офіцер-танкіст
 Бойко Ігор Володимирович — співзасновник компанії «ТЕРРА-ПАК» (Львівська область), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Бойко Ігор Дмитрович (1972—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Ігор Олександрович ( 1961) — український композитор, гітарист і педагог. Засновник і беззмінний лідер групи «Ігор Бойко Бенд» (фанк, фьюжн, сучасний інструментальний джаз).
 Бойко Ігор Петрович (* 1940) — інженер-будівельник, доктор технічних наук; професор.
 Бойко Іларіон Федорович — племінник Тараса Шевченка

К 
 Бойко Катерина Володимирівна (1942) — народний депутат України 1-го скликання
 Крістофер Бойко (1954) — американський суддя

Л 
 Бойко Лаврентій Федорович — племінник Тараса Шевченка
 Бойко Лариса Терентіївна (1928—2012) — актриса театру, Заслужена артистка УРСР, Народна артистка України
 Бойко Леонід Сергійович (1928) — критик, кандидат філологічних наук
 Бойко Логвин Федорович  — племінник Тараса Шевченка

М 
 Бойко Максим Миколайович — український музикант, член гурту «Гайдамаки»
 Бойко Марія Володимирівна (1976—) — Заслужений діяч мистецтв України
 Бойко Марія Яківна (1931—2020) — народна артистка України
 Бойко Микола Іванович (1931—1989) — буровий майстер, Герой Соціалістичної Праці.
 Бойко Микола Іванович (1956) — лікар-сексопатолог, андролог, уролог. Доктор медичних наук зі спеціальності «урологія», професор.
 Микола Бойко (1936—2019) — український вчений, історик, доктор історичних наук (1990), професор (1991);
 Бойко Микола Костянтинович (* 1947) — ген.директор ВО «Масандра» в 1987–2015; Герой України
 Бойко Микола Павлович (1911—1995) — Герой Радянського Союзу
 Бойко Микола Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Михайло Лук'янович (1927—1997) — бригадир прохідників шахти. Герой Соціалістичної Праці.
 Бойко Михайло Петрович (1901 — ?) — бригадир колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Бойко Михайло Федосійович (1942) — доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 Бойко Михайло Юрійович — солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Михайло Якимович (1899—1986) — Заслужений металург УРСР, Герой Соціалістичної Праці

Н 
 Бойко Надія Андріївна (1923 — ?) — радянський медпрацівник, нагороджена медаллю імені Флоренс Найтінгейл.
 Бойко Надія Михайлівна (нар. 1964) — українська поетеса.
 Бойко Наталія Андріївна (нар. 1989) — українська державна діячка.
 Бойко Наталія Василівна — заслужений вчитель України.

О 
 Бойко Олег Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Бойко Олег Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Олег Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Олександр Борисович (1973—2016) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Олександр В'ячеславович (1977—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Олександр Григорович (1954) — радянський футболіст, захисник та півзахисник.
 Бойко Олександр Дмитрович (1958) — український історик та політолог, професор, доктор політичних наук.
 Бойко Олександр Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Олександр Олександрович (1981—2017) — полковник НГУ, заступник командира Загону «Вега-Захід», учасник російсько-української війни.
 Бойко Олексій Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бойко Олексій Михайлович (1936) — український поет-гуморист, член Національної спілки письменників України.
 Бойко Олена Дмитрівна (1951) — український історик.
 Бойко Олена Петрівна (1972) — український політик.

П 
 Бойко Павло Михайлович — Герой Росії.
 Бойко Петро Адольфович (1957) — український хореограф, Заслужений діяч мистецтв України.
 Бойко Петро Анатолійович (нар. 1961) — віце-президент Спілки адвокатів України, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, Заслужений юрист України.
 Бойко Петро Карпович (1923—2015) — український педагог, директор Лохвицького (згодом — Кременчуцького) педагогічного училища (1959—1987 рр.), заслужений вчитель УРСР, відмінник освіти.
 Бойко Петро Леонідович (1970—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Петро Тодосьович (1930—2020) — диктор Українського радіо з 1953 року, священик з 1990 року, Заслужений артист України
 Бойко Петро (? — 1952) — діяч ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.

Р 
 Бойко Роман Вікторович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Роман Петрович (* 1942) — український співак (бас-баритон), педагог, громадський діяч. Заслужений артист УРСР (1989). Лауреат міжнародних конкурсів.
 Бойко Руслан Петрович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

С 
 Бойко Савелій Іванович (1917—1998) — Герой Радянського Союзу
 Бойко Сергій Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Сергій Миколайович (1977) — український футбольний арбітр
 Бойко Сергій Олександрович (1995—2014) — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Сергій Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Бойко Сергій Юлійович (1970) — голова правління та президент компанії «Воля-кабель»
 Бойко Степан Іванович (1901—1930) — діяч революційного руху на Західній Україні в роки окупації її Польщею

Т 
 Бойко Тамара Степанівна (* 1954) — українська радянська діячка, електромонтажниця Лубенського заводу лічильних машин Полтавської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Бойко Тарас — український перекладач.
 Бойко Тихон Максимович (1898 — після грудня 1924) — громадський діяч, військовий; сотник Армії УНР. Член Українського клубу імені Григорія Квітки-Основ'яненка.

У 
 Бойко Устина Федорівна — племінниця Тараса Шевченка

Ф 
 Бойко Федір Кіндратович — український маляр-іконописець, чоловік рідної сестри Тараса Шевченка Ярини Григорівни Бойко

Ю 
 Бойко Юлія Олександрівна (* 1998) — українська волейболістка, догравальник. Гравець національної збірної.
 Бойко Юрій Анатолійович (політик) (1958) — віце-прем'єр-міністр України, Герой України, Народний депутат України 6-го і 8-го скликань
 Бойко Юрій Анатолійович (священик) (1961) — протоієрей, настоятель парафії Святих великомучеників Бориса і Гліба УАПЦ, Народний депутат України 4-го скликання, Радник Президента України
 Бойко Юрій Володимирович (громадський діяч) — громадський діяч, голова правління ВГО «Успішна Україна»
 Бойко Юрій Володимирович (радіофізик) (* 1962) — вчений-радіофізик, начальник інформаційно-обчислювального центру Київського університету імені Тараса Шевченка
 Бойко Юрій Миколайович (1971—2014) — полковник, міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Бойко Юрій Гаврилович (1909—2002) — літературознавець, філософ, політичний і громадський діяч, чільний діяч ОУН.

Я 
 Бойко Яким — дід Тараса Шевченка по його матері.
 Бойко Якуб — польський громадсько-політичний діяч.
 Бойко Ярина Григорівна — сестра Тараса Шевченка.
 Бойко Ярослав Іванович  — провідний фахівець аграрного сектора, експерт з точного землеробства і офіційний представник Міжнародної організації з точного землеробства (ISPA) в Україні.
 Бойко Ярослав Миколайович (1970) — російський актор театру і кіно українського походження.
 Бойко Ярослава Юріївна — українська громадська діячка.

Див. також 
 Тимофєєва-Бойко Світлана Дмитрівна (1938) — українська піаністка, концермейстер.

Примітки 

Українські прізвища